Сумки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сумки — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Сумки — село в Половинском районе Курганской области.
 Сумки — станция в Половинском районе Курганской области.
 Сумки — село в Горномарийском районе Марий Эл.